Surreal Entertainment und Surreal World sind Pseudonyme eines schwedischen YouTubers namens Samuel. Surreal Entertainment wurde am 10. Januar 2018 gegründet.

Werdegang

Surreal Entertainment 
Am 10. Januar 2018 wurde Surreal Entertainment erstellt. Als Inspiration diente hierbei der seine Identität geheim haltende YouTube-Kanal Pamtri. Auf diesem Kanal werden in unregelmäßigen Abständen Blender-Animationen hochgeladen, die sich durch ihre eigenen physikalischen Gesetze auszeichnen, so können z. B. Figuren Ihren Kopf übernatürlich stark vergrößern oder andere Figuren einfach ohne weiteres verspeisen. Meistens handelt es sich dabei um dargestellte und neuinterpretierte Memes, die entweder sarkastisch, humoristisch oder albtraumerregend dargestellt werden, weswegen Surreal Entertainment auch als Teil der Nerd-Community akzeptiert wird.

Bekannt wurde der Kanal durch seine Videos mit Kanye West und dem Thirst Man, einer Art Antiheld. Die Handlungsstränge zwischen Kanye und Thirst Man gipfelten in dem am 26. September 2018 hochgeladenen Video Exposing Kanye, in dem man auch erstmals das reale Gesicht des YouTubers (Samuel) sieht. Am 10. Mai 2019 lud er ein Video hoch, in dem man sein reales ich für 3 Minuten und 55 Sekunden sehen kann.

Inzwischen handelt es sich hierbei um einer der größten Animationskanäle auf YouTube, gemessen an Abonnentenanzahl und Aufrufen. Selbst größere YouTuber wie Rewinside reagierten schon auf seine Videos.

Surreal World 
Am 30. März 2019 erstellte Samuel einen weiteren Kanal, den er Surreal World nannte und auf dem Vlogs hochgeladen werden sollen. Das erste Video auf diesem Kanal (ein Q&A-Video) wurde allerdings erst am 10. Mai 2019 hochgeladen, am gleichen Tag erschien das Facereveal auf Surreal Entertainment.

Weblinks

Einzelnachweise 

YouTube-Kanal
Schwede
Pseudonym
Mann
Geboren im 20. oder 21. Jahrhundert